Ильдегардо Франсиско Герра Мартинес (, более известный как Рохелио Герра (); 8 октября 1936, Агуаскальентес, Мексика — 28 февраля 2018, Мехико, Мексика) — мексиканский актёр театра и кино, а также мастер дубляжа.

Биография 
Родился 8 октября 1936 года в Агуаскальентесе. Снимался с 1958 по 2013 год. Сначала играл в театре в пьесах, а с 1963 года дебютировал и в кинематографе. За свою долгую плодотворную жизнь и карьеру он снялся в 101 работах в кино, среди которых присутствуют и теленовеллы. Владел испанским и английским языками, вследствие этого первые мексиканские фильмы, сыгранные им и проданные в Голливуд он переозвучил на английский язык сам без помощи актёров дубляжа. В кино снимался не только у себя на родине в Мексике, но и в США, а также играл в театральных мексиканских пьесах вместе с выдающимися комиками Кантинфласом и Луис Фелипе Товаром. Настоящая слава к актёру пришла в 1979 году, когда режиссёр Фернандо Чакон пригласил его в культовый телесериал «Богатые тоже плачут», где ему доверили главную роль Луиса Альберто Сальватьерры. После этой премьеры актёр стал мировой знаменитостью, а в 1992 году после премьеры телесериала «Богатые тоже плачут» в РФ, он стал известен и в России, и зрители поверили герою Луису Альберто и в него влюбились. В 2013 году после выхода телесериала «То, что жизнь у меня украла», он решил оставить кинематограф и посвятить свою жизнь любимому театру, занимался ваянием скульптурных композиций, а также вёл курсы актёрского мастерства как для детей, так и для взрослых.

Скончался 28 февраля 2018 года в Мехико от остановки сердца.

Личная жизнь 
Рохелио Герра был женат на Марибель Роблес.

Фильмография

Сериалы

Televisa 

 1964 — Грозовой перевал
 1966 — Любовь и высокомерие
 1966 — Сильнее, чем твоя любовь
 1967 — Дом зверей
 1974 — Злоумышленница — Габино
 1975 — Беззащитный
 1976 — Бандиты с замёрзшей реки — Хуан Робреньо
 1977 — Месть — султан де Оман.
 1978 — Доменика Монтеро — Хосе Мария Роблес
 1979 — Богатые тоже плачут — Луис Альберто Сальватьерра Исагирре (дубл. Алексей Борзунов)
 1982 — Ванесса — Пиерре де Сайнт-Хермайн
 1983 — Амалия Батиста — Хосе Роберто
 1984 — Искорка — Эстебан
 1984 — Принцесса — Сантьяго
 1985 — Пожить немножко — Грегорио Мериса Обергин
 1987 — Потерянные годы
 1989 — Белые ангелы — Хорхе
 1993 — Бедные родственники — Рамиро Сантос
 1995 — Мария Хосе — Рауль Альмасан
 2008 — Завтра — это навсегда — Артемио Браво

TV Azteca 
 1996 — Без права на любовь — Комендант Фернандо Гомес Миранда
 1998 — Асуль Текила — Адольфо Берриосабаль
 2000 — Женщина с характером — Леонардо Прадо

Telemundo 
 2004 — Сапата: Любовь по умолчанию — Эухенио Эскандон

Театральные пьесы 
 1966 — Гамлет Уильяма Шекспира
 1981 — Маленький принц

 2005 — Гамлет
 2008 — Пиноккио Карло Коллоди
 2012 — Панорама с моста Артура Миллера

Награды и премии

TVyNovelas 
Актёр Рохелио Герра 5 раз был номинирован на премию, однако ни разу он не победил.

Примечания

Ссылки 
 Рохелио Герра в Твиттере.
 Биография и фильмография на сайте КиноПоиск.
 Рохелио Герра на кинопортале Solu-film.

Умершие в Мехико